El Condado de Hancock es el nombre asignado a doce condados de Estados Unidos en diferentes estados, nombrados en honor a John Hancock:

 Condado de Hancock (Georgia)
 Condado de Hancock (Illinois)
 Condado de Hancock (Indiana)
 Condado de Hancock (Iowa)
 Condado de Hancock (Kentucky)
 Condado de Hancock (Maine)
 Condado de Hancock (Misisipi)
 Condado de Hancock (Ohio)
 Condado de Hancock (Tennessee)
 Condado de Hancock (Virginia Occidental)